Bissell (bedrijf), een Amerikaanse stofzuigerfabrikant.
 Bissell Pro Cycling, een door dat bedrijf gesponsorde wielerploeg.